ZALA 421-20 — беспилотный самолёт марки ZALA большого радиуса действия (до 120 км), способный комбинировать на борту различные системы, среди которых аэронавигация, автоматическая расшифровка данных, лазерное целеуказание и целевые нагрузки высокого разрешения. Длительные испытания подтвердили возможность работы аппарата в разных погодных условиях и при различных ветровых нагрузках. БПЛА производится ижевской компанией ZALA AERO GROUP. Предназначен для долговременного наблюдения за объектами на значительном удалении, охраны границ и периметров предприятий, мониторинга нефтегазопроводов, для решения разведывательных задач и мониторинга мест чрезвычайный происшествий, таких как пожары и наводнения. Может использоваться для транспортировки грузов в труднодоступные районы.

Конструкция 
БПЛА построен по стандартной аэродинамической схеме с хвостовым оперением, установленном на двух балках. Конструкция представлена в изменённом проекте: разработан специальный профиль для размещения внутри крыльев самолёта встроенных топливных баков, позволивших увеличить продолжить работы комплекса до 6-8 часов. Старт и посадка аппарат производится с грунтового покрытия, по-самолётному.

Тактико-технические характеристики 
 Радиус действия видео/радиоканала 50 км / 120 км
 Продолжительность полета 6-8 ч
 Габариты БЛА 6000*5500*1000 мм
 Максимальная высота полета 5000 м
 Взлет по самолётному
 Посадка по самолётному
 Тип двигателя ДВС толкающий Limbach L550E
 Скорость 90-220 км/ч
 Размах крыла 6 м
 Максимальная взлетная масса 200 кг
 Масса целевой нагрузки до 50 кг
 Навигация ИНС с коррекцией GPS/ГЛОНАСС, радиодальномер
 Диапазон рабочих температур −30 °C…+40 °C

См. также 
 ZALA 421-16E
 ZALA 421-16EM
 ZALA 421-08
 ZALA 421-04M
 ZALA 421-21
 ZALA 421-22
 ZALA 421-16
 ZALA 421-09
 ZALA 421-23
 ZALA 421-02X

Приложения

Ссылки 
 БПЛА ZALA 421-20. Сайт производителя ZALA AERO GROUP
 Новости ВПК. Полномасштабные испытания беспилотника ZALA-421-20 начнутся в 2011 году
 SpaceDaily. ZALA AERO Unveils ZALA 421-20
 Дмитрий Козлов. Zala Aero увеличила в 2012 г. продажи беспилотных комплексов на 50 %
 ZALA AERO представляет новый беспилотный самолет ZALA 421-20

Беспилотные самолёты-разведчики
Беспилотные самолёты России